Il doppio del torneo di tennis Siemens Open 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Edwin Kempes e Martin Verkerk che hanno battuto in finale Mariano Hood e Sebastián Prieto 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Mariano Hood /  Sebastián Prieto (finale)
 Juan Ignacio Carrasco /  Álex López Morón (quarti di finale)

 Bobbie Altelaar /  Marcus Hilpert (semifinali)
 Artem Derepasko /  Jurij Ščukin (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Siemens Open 2002